

Persone 
 Gabriele Patriarca – doppiatore italiano
 Gabriele Patriarca – pittore italiano